Eurofighter Typhoon – europejski myśliwiec wielozadaniowy
 GMC Typhoon – amerykański samochód terenowy
 Hawker Typhoon – brytyjski myśliwiec z okresu drugiej wojny światowej
 Typhoon – podstawa do uzbrojenia przeciwlotniczego
 Okręty podwodne projektu 941 – oznaczenie w kodzie NATO jako Typhoon